Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lars Jonsson che ha battuto in finale Andres Võsand 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Olivier Delaître (primo turno)
 Andres Võsand (finale)
 Veli Paloheimo (secondo turno)
 Michael Tauson (primo turno)

 Thierry Champion (primo turno)
 Raúl Viver (secondo turno)
 Thomas Haldin (quarti di finale)
 Christer Allgårdh (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1989